Фибрилляция может означать:
 Фибрилляция сердца — болезненное состояние сердца, при котором отдельные группы мышечных волокон сокращаются разрозненно и нескоординированно. Также выделяют:
 Фибрилляция предсердий
 Фибрилляция желудочков
 Фибрилляция, в ботанике — разрушение связей между отдельными фибриллами стенок растительных волокон, возникающее при проникновении воды в межфибриллярное пространство, а также под влиянием механических воздействий на клеточные стенки растительных волокон.